Амга (; ) е село в Якутия, Русия, административен център на Амгински улус. Разположено е на брега на река Амга (приток на Алдан), на около 170 km югоизточно от Якутск. Към 2016 г. има население от 6578 души.

История 
Това е едно от най-старите селища в Якутия. Основано е като укрепление през 1652 г. под името Амга-Слобода от руски земевладелци. Това е един от първите райони в Якутия, където селяните се изхранват чрез земеделие. През 1680 г. е построена църква. През 1880-те години писателят Владимир Короленко е заточен в Амга. През годините тук са заточени около 200 политически противници. По времето на Гражданската война в Русия в района на селото се водят кръвопролитни боеве.

Население

Климат 
Климатът в Амга е субарктичен. Средната годишна температура е -10,4 °C, а средното количество годишни валежи е 388 mm.

Икономика 
Основното производство на селото са месни и млечни продукти. Разполага с речно пристанище. През 2016 г. в селото е открита трансформаторна подстанция и 2 електрически далекопровода от 0,4 и 10 kV.

Амга разполага с училища, гимназия, театър, читалище и музей на гражданската война.

Източници 

Села в Якутия